LCFC – skrót odnoszący się do angielskich klubów piłkarskich:
 Leicester City F.C.
 Lincoln City F.C.